peut désigner :
 la  (Allemagne nazie)
 la  (États-Unis)
 la  d'infanterie des ,  et  divisions d'infanterie (France)
 la  de zone (France)
 la  (Royaume-Uni)
 la  de défense territoriale (Ukraine)
 la  (Union soviétique)